Пленвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Пленвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза

Див. також 
 Плейнвілл ()